Il punto di Erb si può riferire a:
 in cardiologia, il punto di Erb è uno dei focolai di auscultazione del cuore
 in neurologia, il punto di Erb indica un punto di repere del plesso brachiale a livello del collo